Ashley kan syfta på:
 Ashley (fribrottare) (1994–), en fribrottare

Geografi

Storbritannien 

 Ashley, Test Valley, 
 Ashley, Northamptonshire, 
 Ashley, Cheshire, England, Cheshire East, 
 Ashley, Gloucestershire, 
 Ashley, Cambridgeshire, 
 Ashley, Dorset – en ort i Dorset, England
 Ashley, Kent – en ort i Kent, England
 Ashley, New Forest – en ort i New Forest, Hampshire, England
 Ashley, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England
 Ashley, Wiltshire – en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England

USA 

 Ashley, Illinois – ort, Washington County, 
 Ashley, Indiana – ort, DeKalb County, 
 Ashley, Michigan – ort, Gratiot County, 
 Ashley, North Dakota, countyhuvudort, McIntosh County, 
 Ashley, Ohio – ort, Delaware County, 
 Ashley, Pennsylvania – ort, Pennsylvania, Luzerne County,